Ве́ттерстрём () — шведская фамилия. Известные носители:

 Веттерстрём, Густав (1911—1991) — шведский футболист, нападающий.
 Веттерстрём, Ханс (1923—1980) — шведский гребец-байдарочник.